International America’s Cup Class – międzynarodowa klasa jachtów
 Adaptive Cruise Control – system dostosowujący prędkość pojazdu
 agenezja ciała modzelowatego
 acetylocysteina
 treonina kodowana przez trójkę ACC
 rak nadnercza
 ACC – francuski wóz bojowy z okresu II wojny światowej
 Area Control Centre – kontrola obszaru (lotnictwo)
 acc – akordeon
 Atlantic Coast Conference – jedna z konferencji NCAA Division I